Pietrzwałd  (dt. jeweils Peterswalde) bezeichnet Dörfer in Polen:
 Pietrzwałd (Ostróda) (bis 1945 Peterswalde, Kreis Osterode, Ostpreußen), Dorf der Landgemeinde Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pietrzwałd (Sztum) (bis 1945 Peterswalde, Kreis Stuhm, Westpreußen), Dorf der Landgemeinde Sztum in der Woiwodschaft Pommern